Jou kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Jou-sous-Monjou, kommun, Département du Cantal,

Portugal 

 Jou (freguesia i Portugal), Vila Real, Murça, 

Robotskapade Portugalförgreningar